V362 Большого Пса () — двойная затменная переменная звезда типа Беты Лиры (EB) в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 1480 световых лет (около 454 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +9,79m до +9,57m. Орбитальный период — около 10,585 суток.

Примечания